Haja (sumersko  dha-ià (dHA-NI), dha-a-a)  je bil v mezopotamski mitologiji mož boginje Nisabe. Bil je predvsem bog pisarjev, povezovali pa so ga tudi z žitom in poljedelstvom. Služil je tudi kot vratar. V nekaj besedilih je omenjen kot oče boginje Ninlil. Častili so ga predvsem v obdobju Tretje urske dinastije. V tem času je imel templje v Umi, Uru in Kuari. Kasneje je imel tempelj v Ašurju in morda v Ninivah. Boga z enakim imenom so častili v Mariju. Slednji je bil verjetno povsem drugo božanstvo.

Rodoslovje sumerskih bogov

Sklici

Vira

Mezopotamska božanstva